Fair Warning — четвертий студійний альбом американської групи Van Halen, який був випущений 29 квітня 1981 року.

Композиції 
 Mean Street - 4:58
 Dirty Movies - 4:08
 Sinner's Swing! - 3:09
 Hear About It Later - 4:35
 Unchained - 3:29
 Push Comes to Shove - 3:49
 So This Is Love? - 3:06
 Sunday Afternoon in the Park - 1:59
 One Foot Out the Door - 1:58

Джерела 
 Fair Warning  allmusic
 Fair Warning  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Van Halen